Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 271001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 12 stycznia 2000 do 9 lutego 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

271001-271100

271101-271200

271201-271300

271301-271400

271401-271500

271501-271600

271601-271700

271701-271800

271801-271900

271901-272000

Przypisy 

Lista planetoid 271001-272000